Palena (Los Lagos), een gemeente in de Chileense regio Los Lagos
 Palena (provincie), een provincie van Chili
 Palena (Chieti), een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti
 Palena (rivier), stroomt door Argentinië en Chili